Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Blanche :
 le , un cinquième rang de 36 canons capturé aux Français en 1779 ;
 le , un cinquième rang de 32 canons lancé en 1786 et échoué en 1799 ;
 le , un cinquième rang de 36 canons lancé en 1800, capturé et brûlé par les Français en 1805 ;
 le , un cinquième rang de 38 canons, anciennement la frégate espagnole Amfitrite. Capturée en 1804, elle est renommée HMS Blanche l'année suivante ;
 le , un sixième rang de 28 canons, anciennement le navire corsaire français Bellone. Capturé en 1806, il est renommé HMS Blanche en 1809 ;
 le , un cinquième rang de 46 canons lancé en 1819 et démoli en 1865 ;
 le , un sloop à hélice de  lancé en 1867 et revendu en 1886 ;
 le , un croiseur de classe Barracouta lancé en 1889 et revendu en 1905 ;
 le , un croiseur éclaireur de classe Blonde lancé en 1909 et revendu en 1921 ;
 le , destroyer de lancé en 1930 et coulé en 1939.

Blanche